Земско́в — русская фамилия и топоним.

Известные носители

А 
 Земсков, Александр Михайлович (1950—2019) — советский и российский тренер и судья всесоюзной категории по лёгкой атлетике.

В 
 Земсков, Валерий Борисович (1940—2012) — советский и российский литературовед, культуролог-латиноамериканист, прозаик, поэт.
 Земсков, Василий Иванович (1921—1983) — советский военный теоретик и публицист.
 Земсков, Виктор Николаевич (1946—2015) — российский историк.
 Земсков, Владимир Сергеевич (1939—2002) — советский и украинский учёный, хирург-онколог.

Е—Ф 
 Земсков, Евгений (род. 1982) — туркменский футболист.
 Земсков, Игорь Николаевич — советский дипломат.
 Земсков, Константин Александрович (род. 1981) — российский футболист.
 
 Земсков, Тагир Эдуардович (род. 1962) — советский легкоатлет.
 Земсков, Фёдор Евгеньевич (род. 1988) — российский игрок в пляжный футбол.

Земскова 
 Земскова, Зоя Сергеевна (род. 1933) — советский и российский медик.
 Земскова-Короткова, Мария Геннадьевна (род. 1953) — советская спортсменка (академическая гребля — рулевая).

Топонимы 
 Земсков — посёлок в Бугурусланском районе Оренбургской области.